High Island pode referir a:

Comunidades
High Island (Texas),

Ilhas
High Island (Maryland), EUA
High Island (Rhode River), Maryland, EUA
High Island (Michigan), EUA
High Island (New York), EUA
High Island (Connecticut), EUA
High Island (ilha do Texas), EUA
High Island (Hong Kong)
High Island (Queensland), Austrália
High Island, pequena ilha membro das ilhas do estreito de Torres, Queensland, Austrália

Desambiguação